Hanslmühle ist der Ortsname von

 Hanslmühle (Erbendorf), Ortsteil der Stadt Erbendorf, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Hanslmühle (Ering), Ortsteil der Gemeinde Ering, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Hanslmühle (Markt Schwaben), Ortsteil des Marktes Markt Schwaben, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Hanslmühle (Mauern), Ortsteil der Gemeinde Mauern, Landkreis Freising, Bayern

Siehe auch:
 Hansmühle